Красные Поляны — опустевшая деревня в составе Глуховского сельсовета в Воскресенском районе Нижегородской области.

География 
Находится в левобережье Ветлуги на расстоянии примерно 20 километров по прямой на восток от районного центра поселка  Воскресенское.

История
Деревня была основана в XX веке, население было занято в системе лесозаготовок.

Население 
Постоянное население не было учтено как в 2002 году, так и в 2010 .

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)